wiv – codice ISO 639-3 della lingua muduapa
 wiv – istituto di virologia di Wuhan (Wuhan Institute of Virology)